La narrazione biblica di Adamo ed Eva nel Giardino dell'Eden (o Paradiso terrestre) ha dato origine a un frequente soggetto pittorico. Tra le numerose opere che si ispirano al tema:

Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre (Tiziano) – dipinto di Tiziano Vecellio del 1550 c.
Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre (Rubens) – dipinto di Pieter Paul Rubens del 1628-29
Adamo ed Eva nel paradiso terrestre (Wenzel Peter) – dipinto di Wenzel Peter del 1800-1829
Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, parte del Trittico di Modena – dipinto di El Greco del 1568

Pagine correlate 
Adamo ed Eva (disambigua)